Эндемики Армении — представители растительного и животного мира, которые в естественных условиях встречаются только на территории Армении. Армения — богатая эндемиками страна, что объясняется географическими особенностями, разнообразием климата, почв, большими перепадами высот, наличием крупного изолированного пресноводного водоёма.

Растения 
Армения представляет также большой интерес с
ботанико-географической точки зрения наличием эндемичных видов. Число эндемиков
флоры Армении составляет 120 видов – около 3% общего видового состава его
растительного мира и 1,5% флоры Кавказа (таблицы 6 и 7). Наиболее богаты эндемичными видами
южные и центральные аридные районы республики.
Подавляющее большинство эндемичных видов флоры Армении являются
неоэндемиками или видами, сформировавшимися в четвертичном периоде или в голоцене.

Здесь произрастают растения, имеющие очень узкий ареал, которые помимо Армении,
встречаются в ограниченном числе мест произрастания на близлежащих территориях
соседних государств.

Животные 
Всего в Армении насчитывается 339 эндемичных животных, из которых 316 — беспозвоночные. Из общего числа видов животных, встречающихся в Армении, 7 % являются эндемичными. Среди видов рыб эндемичными являются 30 %, среди видов рептилий — 12 %.

Среди эндемиков наибольшее, промышленное значение имеет эндемическая Севанская форель (также известная как Ишхан), включащяя в себя четыре подвида.

Список эндемиков Армении

Растения

Животные 

 Популяции армянских чаек распространены в множестве других стран, однако, наибольшая и стабильнейшая популяция в Армении.

См. также 
 Флора Армении
 Фауна Армении
 Грибы Армении
 Красная книга Армении
 Природоохранные зоны Армении

Примечания 

 
Списки:Армения